HGC est un sigle qui peut désigner :
 Hercules Graphics Card, une carte graphique noir et blanc haute définition (pour l'époque) pour les premiers IBM PC ;
 Hockey Geu Club de Val d'Aran-Vielha, un club de hockey sur glace occitan.